Tarnowa – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice 
 Tarnowa – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Rakoniewice 
 Tarnowa – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Brudzew 
 Tarnowa – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Tuliszków 
 Tarnowa – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, w gminie Pyzdry

Zobacz też 
 Tarnowa Łąka